

Toponyme 

 Petrel, commune d’Espagne, dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne.

Ornithologie 
 Pétrel, nom de plusieurs oiseaux de mer de la famille des procellariidés.

Divers
 Petrel fusée-sonde du Royaume-Uni développée dans les années 1960.
 Le Slingsby T.13 Petrel est un modèle de planeur